До́лгая — топоним:

Населённые пункты 
Белоруссия
 Долгая — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Долгая — деревня в Щучинском районе Гродненской области, Дембровский сельсовет.
 Долгая — деревня в Щучинском районе Гродненской области, Орлевский сельсовет.

Россия
 Долгая — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Долгая — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Долгая — деревня в Юргамышском районе Курганской области.
 Долгая — деревня в Липецком районе Липецкой области.
 Долгая — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.
 Долгая — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Долгая — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Долгая — до 1964 г. название деревни Северная в Каргапольском районе Курганской области.

Горы 
 Долгая гора — гора в Свердловской области

Реки 
 Долгая (приток Вятки) — в Кировской области.
 Долгая (приток Кельвата) — в Томской области.
 Долгая (приток Томи) — в Кемеровской области.
 Долгая (приток Кюно) — в Карелии.
 Долгая (приток Муезерки) — в Карелии.
 Долгая (приток Луги) — в Ленинградской области.
 Долгая (приток Луговой) — в Калининградской области.
 Долгая (приток Лены) — в Восточной Сибири.
 Долгая (приток Юмы) — в Кировской области.
 Долгая (приток Ягылъяха) — в Омской области.
 Долгая (приток Рассохи) — в Красноярском крае.

Прочее 
 Долгая — коса в Краснодарском крае.
 Долгая — пещера в Сочинском районе Краснодарского края.
 Долгая (крепость) — средневековое укрепление в горном Крыму.